Carl Dressel ist der Name folgender Personen:

 Carl Dressel, Pseudonym von Clara Dressel (1850–1938), deutsche Malerin und Schriftstellerin 
* Carl-Christian Dressel (* 1970), deutscher Politiker und Ministerialbeamter

Siehe auch:
 Karl Dressel (1918–2004), deutscher Verleger